Byram ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Byram (Connecticut)
 Byram (Mississippi)
 Byram (New Jersey)
 Byram Cove (New Jersey)
 Byram Township

in England:
 Byram cum Sutton

Fließgewässer:
 Byram River in den Bundesstaaten New York und Connecticut

Personen:

 Bowen Byram (* 2001), kanadischer Eishockeyspieler
 Michael Byram (* 1946), britischer Pädagoge, Sprachdidaktiker
 Sam Byram (* 1993), englischer Fußballspieler
 Shawn Byram (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler

im NRHP gelistete Objekte:
 Byram Bridge, in Bryam, Mississippi, ID-Nr. 79003427
 Byram School, in Greenwich, Connecticut, ID-Nr. 90001110
 Byram-Middleton House, in Indianapolis, Indiana, ID-Nr. 83000127
 Byram's Ford Historic District, in Kansas City, Missouri, ID-Nr. 89001629

Siehe auch:
 Byrom